Zacatecas – Mexikó tagállama
 Zacatecas – az azonos nevű tagállam fővárosa